Colossusklasse slagschepen (1882), een slagschipklasse van de Royal Navy in 1882
Colossusklasse slagschepen (1910), een slagschipklasse van de Royal Navy in 1910, die diende tijdens de Eerste Wereldoorlog
Colossusklasse vliegdekschepen, een vliegdekschipklasse van de Royal Navy, die vanaf 1945 tot 2001 bij acht verschillende marines heeft gediend